Il singolare  dell'Open 13 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Andy Murray era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Jo-Wilfried Tsonga ha vinto in finale 7–5, 7–6(3),contro Michaël Llodra.

Teste di serie 

  Novak Đoković (semifinali)
  Gilles Simon (semifinali)
  Gaël Monfils (primo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (campione)

 Tomáš Berdych (primo turno)
 Richard Gasquet (Infortunato)
 Marat Safin (primo turno)
 Feliciano López (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open 13 2009
ATP World Tour 2009